Ста́хив — украинская фамилия.

 Стахив, Александр Владимирович (род. 1981) — украинский и казахстанский футболист.
 Стахив, Владимир Павлович (1910—1971) — украинский публицист и журналист; член ОУН.
 Стахив, Евгений Павлович (1918—2014) — украинский националист-подпольщик периода Второй мировой войны. Младший брат В. П. Стахива.
 Стахив, Матвей Николаевич (1895—1978) — украинский правовед и общественный деятель.